László Dajka (Nyíregyháza, 29 de abril de 1959) é um treinador de futebol e ex-futebolista húngaro que atuou pela seleção de seu país na Copa do Mundo de 1986.

Ligações externas 
Haisma. M. 2004. UEFA Intertoto Cup 2004 - Detalhes 
UEFA. 2002. Survival not enough for Dajka 
UEFA. 2004. All Change in Hungary 
UEFA. 2005. Football Europe: Katan answers West Ham Call 

Futebolistas da Hungria
Treinadores de futebol da Hungria
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1986